PAL Airlines (Canada)
 PAL Airlines (Chili)